Gustav Tobler ist der Name folgender Personen:

* Gustav Tobler (Historiker) (1855–1921), Schweizer Historiker
 Gustav Tobler (Redaktor) (1904–1992), Schweizer Redaktor und Autor
 Gustav Adolf Tobler (1850–1923), Schweizer Elektroingenieur